Cécile Pelous, une modéliste-créatrice française.
 Fabien Pelous, un joueur de rugby à XV français (1973 -).